Финал Кубка Турции по футболу 1997/1998 состоял из 2-х матчей, которые состоялись 25 марта и 8 апреля 1999 года. «Бешикташ» оказался сильнее «Галатасарая» в серии пенальти (4:2), оба же матча закончились с одинаковым счётом 1:1.

Путь к финалу

Первый матч

Ответный матч

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на soccerway.com

1998
Турция
Матчи ФК «Галатасарай»
Матчи ФК «Бешикташ»
События 8 апреля
События 25 марта
Апрель 1998 года
Март 1998 года
Спорт в Турции в 1998 году
Спортивные соревнования в Стамбуле